Ölinsel heißen

 eine Halbinsel bei Duisburg
 die Insel Oljeön in Schweden, siehe Raffinerie Engelsberg

Es ist außerdem ein Pseudonym für

 eine Bohrplattform
 eine Förderplattform
 ein Öllager in einem Gewässer